Первый дивизион Мальты 1932/1933 () — 22-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1932/1933
Мальта
Мальта
1932 год на Мальте
1933 год на Мальте